Budišići (Vogošća, BiH)
 Budišići (Foča, BiH), naselje pripojeno Ječmištu 1962.
 Budišići (Novo Sarajevo, BiH), naselje pripojeno Sarajevu 1962.
 Budišići, kod Novog Travnika, BiH